Sopensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sopensaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Sopensaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar